Jianping bezeichnet:

 Jianping (建平县), Kreis in der chinesischen Provinz Liaoning
 Jianping (Jianping) (建平镇), Großgemeinde im gleichnamigen Kreis in der chinesischen Provinz Liaoning
 Jianping (Langxi) (建平镇), Großgemeinde im Kreis Langxi in der chinesischen Provinz Anhui
 Jianping (Santai) (建平镇), Großgemeinde im Kreis Santai in der chinesischen Provinz Sichuan
 Jianping (Zheng’an) (俭平乡), Gemeinde im Kreis Zheng’an in der chinesischen Provinz Guizhou
 Jianping (Zhenlai) (建平乡), Gemeinde im Kreis Zhenlai in der chinesischen Provinz Jilin